Hannes Kröger bezeichnet:
 Hannes Kröger (Musikprojekt), ein deutsches Musikprojekt

Hannes Kröger ist der Name folgender Personen:
 Hannes Kröger (Shorttracker) (* 1988), deutscher Shorttracker

Siehe auch:
 Hans Kröger